Hans von Arnim kan syfta på:

* Hans von Arnim (1841–1914), preussisk godsägare och politiker 
 Hans von Arnim (1846–1922), preussisk general
 Hans von Arnim  (1859–1931), tysk klassisk filolog
 Hans Georg von Arnim-Boitzenburg (1583–1641), tysk fältherre, diplomat och politiker
 Hans Herbert von Arnim (född 1939), tysk rättslärd
 Hans-Jürgen von Arnim (1889–1962), tysk general
 Hans Ludwig von Arnim (1889–1971), tysk jurist, politiker och skriftställare